Зами́ськое, до ВОВ Замо́ське () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321282501. Население по переписи 2001 г. составляло 583 (261/322 м/ж) человека.

До 2020 года являлось административным центром Замиського сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Бугаевка,
Буряковое,
Корниенково,
Косенково,
Малая Кадыгробовка,
Перепелицевка,
Рудой Байрак,
Тупицевка и
Щербиновка.

Географическое положение 
Село Замиськое находится в 9 км от Ва́лок в начале балок Пересвитня и Орчик.
В селе несколько небольших запруд.

Село примыкает к сёлам Рудой Байрак, Корниенковка, Перепелицевка и Малая Кадыгробовка.
Части села раньше назывались Буряковка, Пасики, Малый Байрак.

История 
 1700 — дата основания согласно сайту ВРУ, 18 век - согласно "Истории городов и сёл Украинской ССР" 1976 года.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Замоськом без окрестных хуторов были 114 дворов и сельсовет.
 В 1940 году в Замиськом Куте был 41 двор.
 После ВОВ Замиський Кут был присоединён к Замоському.
 В 1977 году село называлось Замиське.
 В 1966 году в селе проживали 632 человека.
 В 1976 году в селе были 728 дворов с населением 556 человек (явная описка дворов/человек); действовали начальная школа, три клуба, две библиотеки с книжным фондом 14500 книг, два ФАПа, отделение связи, два магазина.
 При СССР в селе был построен и работал специализированный птицеводческий колхоз "Заря коммунизма", центральная усадьба которого находилась в селе; у него было 5675 гектаров земельных угодий, из которой 4759 - пашня. Колхоз был участником выставки ВСХВ в Москве 1939 года, был дважды награждён дипломами ВСХВ СССР (в 1956 и 1958 годах); в 1973 году ему навечно было вручено Красное знамя от центральных органов власти (совместно от ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ).

Происхождение названия 
Слобожанское слово заміський значит "загородный".

Известные уроженцы, жители 
 Байрачный, Борис Иванович (1935—2020) — доктор технических наук, профессор кафедры технической электрохимии НТУ «Харьковский политехнический институт (ХПИ)», академик АН высшей школы Украины.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Частное сельскохозяйственное предприятие «Новая заря».
 Замещанское сельпо.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Детский сад.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 14 павших воинов.
 Памятный знак воинам-односельчанам. 1941—1945 гг.

Источники и ссылки 

 Сайт Верховной рады Украины

Литература